Diphasiastrum är ett släkte av lummerväxter. Diphasiastrum ingår i familjen lummerväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lummerväxter
Diphasiastrum